Demir (în turcă „fier”) este un prenume, nume și toponim răspândit în Europa de sud-est și în Turcia.

Prenume
Demir Demirkan, Turkish rock musician and songwriter
Demir Demirev, Bulgarian weightlifter
Demir Dragnev (n. 1936), istoric din Republica Moldova
Demir Elmaağaçlı (n. 1990), Turkish archer
Demir Hotić, Bosnia and Herzegovina footballer
Demir Ramović, Montenegrin footballer
Demir Sabancı, Turkish businessman and entrepreneur

Nume
Aykut Demir, Turkish footballer
Bahadır Demir (1942–1973), Turkish assassinated diplomat
Cem Demir, Turkish footballer
Emine Demir (born 1993), Turkish women's footballer
Erdin Demir, Swedish footballer of Turkish descent
Evin Demir (born 2001), Turkish female race walker
İlyas Demir, Turkish karateka
Mahmut Demir, Turkish wrestler
Mahmut Demir (futsal), Turkish futsal player
Mustafa Demir, Turkish politician
Neslihan Demir (n. 1983), sportivă turcă
Orhan Demir, Canadian jazz guitarist
Tuğçe Melis Demir (born 1994), Turkish women's ice hockey player
Zuhal Demir (n. 1980), avocată belgiană

Localități
Demir Kapija, „Porțile de Fier”, oraș în Macedonia de Nord

Vezi și
Demirel

Nume
Prenume masculine